Rhytidodus är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1868. Rhytidodus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Rhytidodus